Peter Janssen (arts), voormalig wielerarts 
 Peter Janssen (activist), bekend als Vegan streaker
 Peter Wilhelm Janssen, Nederlands ondernemer en filantroop